Jungang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jungang-dong, Seogwipo, stadsdel i Seogwipo, Jeju, 
 Jungang-dong, Yangsan, stadsdel i Yangsang, Södra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Tongyeong, stadsdel i Tongyeong, Södra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Gyeongsan, stadsdel i Gyeongsan, Norra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Yeongcheon, stadsdel i Yeongcheon, Norra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Suncheon, stadsel i Suncheon, Södra Jeolla, 
 Jungang-dong, Yeosu, stadsdel i Yeosu, Södra Jeolla, 
 Jungang-dong, Changwon, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Iksan, stadsdel i Iksan, Norra Jeolla, 
 Jungang-dong, Gunsan, stadsdel i Gunsan, Norra Jeolla, 
 Jungang-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla,  
 Jungang-dong, Cheonan, stadsdel i Cheonan, Södra Chungcheong, 
 Jungang-dong, Pohang, stadsdel i Pohang, Norra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Cheongju, stadsdel i Cheongju, Norra Chungcheong, 
 Jungang-dong, Dongducheon, stadsdel i Dongducheon, Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Gangneung, stadsdel i Gangneung, Gangwon, 
 Jungang-dong, Wonju, stadsdel i Wonju, Gangwon, 
 Jungang-dong, Yongin, stadsdel i Yongin, Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Osan, stadsdel i Osan, Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Gwacheon, stadsdel i Gwacheon, Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Pyeongtaek, stadsdel i Pyeongtaek, Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan, 
 Jungang-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Jungang-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Jungang-dong, Busan, stadsdel i Busan,  
 Jungang-dong, Seoul, stadsdel i Gwanak-gu, Seoul, 
 Jungang-dong, Ansan, stadsdel i Ansan,  Gyeonggi, 
 Jungang-dong, Jecheon, stadsdel i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Jungang-dong, Jinju, stadsdel i Jinju, Södra Gyeongsang, 
 Jungang-dong, Yeoju, stadsdel i Yeoju, Gyeonggi,